Astrantia helleborifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Astrantia helleborifolia ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Stjärnflockor
helleborifolia